Nan (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Nan, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Nan (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
Nan (rivier), een rivier in het noorden van Thailand.
Nan (Laos), een district in de provincie Luang Prabang in Laos.
de informatica: NaN (Not a Number).
de NAN, de Nederlandse Apotheek Norm.
de Napoleontische Associatie der Nederlanden.
Norwegian Air Norway, dochtermaatschappij van Norwegian.